Ducháčková ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Ducháčková (* 1993), tschechische Grasskiläuferin
 Michaela Ducháčková (* 1990), tschechische Grasskiläuferin